Mielnikow () – nazwisko oraz nazwa toponimów w Rosji

Osoby 
 Boris Mielnikow – radziecki dyplomata
 Konstantin Mielnikow – rosyjski i radziecki architekt
 Leonid Mielnikow – ukraiński i radziecki polityk
 Nikita Mielnikow – rosyjski zapaśnik
 Pawieł Mielnikow – rosyjski wioślarz
 Witalij Mielnikow – rosyjski pływak
 Władimir Mielnikow – radziecki polityk

Miejscowości 
 Mielnikow – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Mielnikow – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Mielnikow – chutor w obwodzie rostowskim

Strony ujednoznaczniające